Chance
Ou ainda:
Chances (álbum)
Chances (canção de Roxette)
Chance! (Koharu Kusumi)
Chance (filme) - de 2002
Chance (Marvel Comics)

Localidades

Chance (Maryland)

Chancé

Desambiguação